Wilkoniczki – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Pępowo
 Wilkoniczki – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Pępowo